Ишмуратов () — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Ишмуратов, Айрат Рафаилович (род. 1973) — российский композитор и дирижёр. Проживает в Канаде.
 Ишмуратов, Гумер Юсупович (род. 1951) — учёный-химик, лауреат премии имени А. Н. Несмеянова (1999).
 Ишмуратов, Миннираис Минигалиевич (род. 1940) — экономист. Доктор экономических наук (2010), профессор.

 Ишмуратова, Светлана Ирековна (род. 1972) — титулованная российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России. Член Правления Союза биатлонистов России.
 Георгиева (Ишмуратова), Гузель Рафиковна (род. 1976) — российская башкирская спортсменка (международные шашки).